Фанера — многослойный древесный материал, склеенные слои шпона.

Также слово фанера может означать:
 «Фанера-2» (НИАИ-1, ЛК-1) — советский лёгкий самолёт 1933 года.
 «Фанера» — жаргонное название фонограммы, под которую выступает артист.
 «Фанера из Парижа» — 59-й эпизод телесериала «Счастливы вместе» (2006 год).
 Phanera — род семейства Бобовые.
 Quercus phanera — вид рода Дуб.
 Charaxes phanera — вид дневных бабочек рода Хараксес из семейства Нимфалиды.